Gowrie peut faire référence à :

Toponyme 
 Gowrie, une ville, du comté de Webster en Iowa, aux États-Unis.
 Gowrie, un quartier de l'arrondissement de Tuggeranong, à Canberra la capitale fédérale de l'Australie.
 , une région d'Écosse.

Autres 
 , un titre de noblesse de la pairie d'Écosse et de celle du Royaume-Uni.
 La conspiration de Gowrie : John Ruthven,  comte de Gowrie tente d'enlever le roi et se fait tuer, en 1600.
 , le nom de deux navires britanniques.

Homonymie de toponyme